El término "Procesador" puede referirse a los siguientes artículos:

Hardware
 Unidad central de procesamiento (CPU) interpreta las instrucciones y procesa los datos de los programas de computadora.
 Microprocesador informático o simplemente procesador, un circuito integrado que contiene todos los elementos de la CPU.
 Graphics Processing Unit o Unidad de Procesamiento Gráfico, es un procesador dedicado a procesamiento de gráficos o coma flotante. Es el elemento principal de toda tarjeta gráfica.
 Physics processing unit o Unidad de Procesamiento Físico es un microprocesador dedicado, diseñado para manejar cálculos físicos.
 Procesador digital de señal (DSP), un sistema digital generalmente dedicado a interpretar señales analógicas a muy alta velocidad.
 Front end processor es un pequeño computador que sirve de a un computador host como interfaz para un número de redes.

Software
 Procesador de textos, un software informático destinado a la creación y edición de documentos de texto.
Eléctronica
 Procesador de audio analógico, un aparato frecuentemente utilizado en los estudios de grabación y estaciones de radio.
Electrodomésticos
 Procesador de alimentos, un electrodoméstico de cocina también llamado multiprocesador.

Enlaces externos